Ciliochorella är ett släkte av svampar. Ciliochorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciliochorella